Флаг Кузне́цкого муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее посередине фигуры герба района: венок из дубовых ветвей со стороны древка и еловых — со стороны свободного края заполненный красным и в венке белые наковальня и молот обухом к древку».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает природные, экономические и культурные особенности Кузнецкого района.

Изображение молота и наковальни аллегорически отражает название района — Кузнецкий, делая композицию флага гласной, а также перекликаются с композицией герба города Кузнецка — районного центра, символизируя единство и общность интересов двух муниципальных образований, их общую историю.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет полотнища и ветви, уложенные в венок, символизируют лесные богатства района и указывают на наличие на территории района природных заповедников и целебных источников. Зелёный цвет — символ здоровья, природы, жизненного роста.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, урожая, уважения.

Примечания